Dit is de wereldranglijst van april 1997 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 april 1997.

Mannen 04